Tel steht für:
 Tel (Fluss), einen Fluss in Indien
 Tel, die Abkürzung des Sternbildes Teleskop
 Tel, Alternativname des besiedelten Hügels Tell (Archäologie)

Tel ist der Familienname folgender Personen:
 Jeroen Tel (* 1972), niederländischer Komponist
 Mathys Tel (* 2005), französischer Fußballspieler

Tel. steht als Abkürzung für:
 Telefonnummer bzw. Rufnummer

tel steht als ISO-639-2-Sprachcode für:
 Telugu, eine Sprachfamilie in Südindien

.tel steht für:
 .tel, eine 2007 eingeführte Top-Level-Domain

tel: steht für:
 das Uniform Resource Identifier-Schema für Telefonnummern

TEL steht als Abkürzung für:
 den Bahnhof Ellwangen im Betriebsstellenverzeichnis DS 100 der Deutschen Bahn
 Technische Einsatzleitung, siehe Einsatzleitung#Technische Einsatzleitung
 Tetraethylblei, ein Klopffestigkeitsadditiv  (von englisch: tetra-ethyl lead)
 The European Library, das bis 2016 gepflegte Internetportal für Nationalbibliotheken in Europa
 Touristik-Eisenbahn Lüneburger Heide, ein Heide-Express-Unternehmen, siehe Heide-Express#Geschichte
 transporter erector launcher, die englische Bezeichnung mobiler Startrampen, siehe Startrampe (Rakete)#Mobile Startrampen

Siehe auch:
 Tell
 Thel
 TLF

TEL